Török János (1529–1562) főnemes, katona
 Török János (1806–1854) marosvásárhelyi tanár, a Makk-féle összeesküvés résztvevője, mártírja
 Török János (1809–1874) közgazdász, az MTA tagja
 Török János (1843–1892) politikus, Temesvár polgármestere
 Török János (1895–1989) politikus, országgyűlési képviselő
 Török János (1907–1969) állatorvos, egyetemi tanár
 Török János (1932–1996) keramikus, szobrász
 Török János (1946) atléta, középtávfutó, hosszútávfutó
 Török János fizikus